Łążek bezeichnet Dörfer in Polen:
 Łążek (Kaliska) (dt. Lonczek), Dorf der Gmina Kaliska in der Woiwodschaft Pommern
 Łążek (Kłodawa), Dorf der Gmina Kłodawa in der Woiwodschaft Großpolen
 Łążek (Kuczbork-Osada), Dorf der Gmina Kuczbork-Osada in der Woiwodschaft Masowien
 Łążek (Łoniów), Dorf der Gmina Łoniów in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Łążek (Lubawa) (dt. Londzyn), Dorf der Gmina Lubawa in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Łążek (Nowa Brzeźnica), Dorf der Gmina Nowa Brzeźnica in der Woiwodschaft Łódź
 Łążek (Osie) (dt. Lonsk), Dorf der Gmina Osie in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Łążek (Zaklików), Dorf der Gmina Zaklików in der Woiwodschaft Karpatenvorland

Siehe auch:
 Lazek
 Łazek